Lauckhard ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Lauckhard (1813–1876), deutscher Pädagoge
 Karl Lauckhard (1776–nach 1839), deutscher Verwaltungsbeamter, Notar, Kommunalpolitiker und Bürgermeister von Alt-Saarbrücken